Collino ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Collino (1892–1975), italienischer Schauspieler
 Giovanni Collino (* 1954), italienischer Politiker, MdEP
 Luca Collino (1921–2008), italienischer Benediktinerabt, Abtpräses der Cassinensischen Kongregation
 Maria Consolata Collino (* 1947), italienische Fechterin
 Vittorio Collino, italienischer Skispringer